Вейк-ан-Зеє 1996 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — шаховий турнір, що проходив з 13 по 28 січня 1996 року.

 Категорія: 17-а (середній рейтинг: 2656,43).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1996 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Вейк-ан-Зее 1996 на сайті schachchronik.de 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1996 у шахах
Січень 1996